En Pologne, Brzozówka peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Brzozówka, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Brzozówka, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Brzozówka, village du powiat de Poddębice
 Brzozówka, village du powiat de Rawa

dans la voïvodie de Lublin
 Brzozówka, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Brzozówka, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Brzozówka, village du powiat de Cracovie
 Brzozówka, village du powiat d'Olkusz
 Brzozówka, village du powiat de Tarnów

dans la voïvodie de Mazovie
 Brzozówka, village du powiat de Kozienice
 Brzozówka, village du powiat de Mińsk
 Brzozówka, village du powiat d'Ostrołęka
 Brzozówka, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 

dans la voïvodie de Podlachie
 Brzozówka, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Brzozówka, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Brzozówka, village